Helmberger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Helmberger (1885–1967), österreichischer Maler
 Doris Helmberger-Fleckl (* 1974), österreichische Journalistin
 Michael Helmberger (1820–1900), bayerischer katholischer Geistlicher